Йоганнес Іверсен (; вимова данс.: [ˈIˀvɐsn̩],   —  ) — данський палеоеколог та еколог рослин.

Біографія 
Він народився в Сендерборзі і розпочав вивчати ботаніку в Університеті Копенгагена в 1923 році у професора К. Остенфельда, і з значним натхненням від проф. Крістена Раункера . Спочатку він працював з макрофітною рослинністю озер щодо рН води. Вплив Раункера особливо виразний у докторській дисертації Іверсена, в якій він поділив трав'янисті рослини на гідротипи на основі експериментів та морфологічних досліджень: ксерофіти, мезофіти, гігрофіти, тельматофіти, амфіфіти та лімнофіти. Крім того, були описані галобіо-типи (толерантність до солі). Він блискуче використав сучасні еквіваленти в інтерпретації діаграм пилку, наприклад, його класичні дослідження пошкодження морозом плюща (Hedera) та падуба (Ilex) під час суворих зим на початку 1940-х рр. призвели до того, що їх викопний пилок використовувався як кліматичні показники. Іверсен продемонстрував степові та тундрові компоненти пізньої льодовикової флори. Іверсен провів практичний експеримент з вирубку кам'яною сокирою і підсічно-вогневогю системою землеробства в дрімучому лісі, щоб вивчити лісовідновлення.  

У 1931 році Іверсен був вперше призначений помічником Геологічної служби Данії та Гренландії. У 1938 р. Іверсен став секційним геологом, а в 1942 р. - державним геологом. У 1955 році він став викладачем аналізу пилку в Університеті Копенгагена. У 1953 році він став членом Королівської Академії наук і літератури Данії. Він був нагороджений відзнаками почесних докторів в Університеті Уппсали та Кембриджському університеті.

Підручник сучасного аналізу пилку 
 Fægri, Knut & Iversen, J. (1950) Textbook of modern pollen analysis. Ejnar Munksgaard, Copenhagen. 168 p.
 Fægri, Knut & Iversen, J. (1964) Textbook of pollen analysis, 2nd edn. Scandinavian University Books, Copenhagen. 237 p.
 Fægri, K. & Iversen, J. (1975) Textbook of pollen analysis, 3rd ed. by Knut Fægri, Scandinavian University Books, Copenhagen. 294 p.
 Fægri, K. & Iversen, J. (1989) Textbook of pollen analysis. 4th ed. by K. Fægri, P.E. Kaland & K. Krzywinski. John Wiley & Sons, Chichester. 328 p.

Наукові праці Джоса. Іверсен 
 Iversen, J. (1928) Über Isoëtes in China und Japan. Dansk Botanisk Arkiv, 5 (23), 1–4.
 Iversen, J. (1928) Über die Spezies-Umgrenzung und Variation der Isoëtes echinospora Durieu. Botanisk Tidsskrift, 40 (2), 126–131.
 Iversen, J. (1929) Studien über die pH-Verhältnisse dänischer Gewässer und ihren Einfluss auf die Hydrophyten-Vegetation. Botanisk Tidsskrift, 40 (4), 277–333.
Keywords: plant ecology
 Iversen, J. (1930) Isoëtes, In: Christensen, C., The pteridophytes of Madagascar. Dansk Botanisk Arkiv, 7, 200–201.
 Gabrielsen, E.K. & Iversen, J. (1933) Die Vegetation der Halbinsel Skallingen. Botanisk Tidsskrift, 42 (4), 355–383.
Keywords: plant ecology
 Iversen, J. (1933) Studier over Vegetationen i Ringkøbing Fjord før Hvide Sande-Kanalens genåbning 1931 (with English summary). In: Johansen, A.C. & Blegvad, H. (eds) Ringkøbing Fjords Naturhistorie i Brakvandsperioden 1915–1931.
Keywords: plant ecology
 Iversen, J. (1934) Fund af Vildhest (Equus caballus) fra Overgangen mellem Sen- og Postglacialtid i Danmark. (Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, 8, 327-340  ). Danmarks Geologiske Undersøgelse IV.række, 2 (13), 1-16.
 Iversen, J. (1934) Moorgeologische Untersuchungen auf Grönland. Ein Beitrag zur Beleuchtung der Ursachen des Unterganges der mittelalterlichen Nordmännerkultur. Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, 8, 341–358.  
Keywords: Demise of Greenland Norse settlements
 Iversen, J. (1936) Biologische Pflanzentypen als Hilfsmittel in der Vegetationsforschung. Ein Beitrag zur ökologischer Charakterisierung und Anordnung der Pflanzengesellshaften. Doctoral dissertation, University of Copenhagen. Levin & Munksgaard, København.
Keywords: plant ecology
 Iversen, J. (1936) Sekundäres Pollen als Fehlerquelle. Eine Korrektionsmethode zur Pollenanalyse minerogener Sedimente. Danmarks Geologiske Undersøgelse IV.række, 2 (15), 1-24.
Keywords: pollen analysis
 Iversen, J. (1937) Pollenalalytiske Tidsbestemmelser af midtjydske mesolitiske Bopladser (Appendix til Th. Mathiassen: Gudenaa-Kulturen). Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1937, 182–186.
 Iversen, J. (1937) Undersøgelser over Litorinatransgressioner i Danmark. Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, 9, 223–232.  
Nominated as one of the most significant 20th Century publications in Danish geology. It is one of the most cited publications on short-term, low-amplitude sea-level changes and their causes.
 Iversen, J. (1938) Et botanisk Vidne om Nordboernes Vinlandsrejser. Naturhistorisk Tidende, 2, 113–116.
 Iversen, J. (1939) Planterester fremdragne i tre Høje i Haderslev Amt. In: Broholm, H.C. & Hald, M. Skrydstrupfundet: en sønderjysk Kvindegrav fra den ældre Bronzealder. Nordiske Fortidsminder, 3, 18–21.
Keywords: plant macrofossils, Bronze Age, tumuli
 Iversen, J. (1940) Blütenbiologische Studien. I. Dimorphie und Monomorphie bei Armeria (English summary) Biologiske Meddelelser / Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 15 (8), 1-40.
Keywords: palynology
 Iversen, J. (1941) Landnam i Danmarks Stenalder: En pollenanalytisk Undersøgelse over det første Landbrugs Indvirkning paa Vegetationsudviklingen (Dansk tekst 7-59, Engl. text 60–65). Danmarks Geologiske Undersøgelse II.række, 66, 1-68. (reprinted 1964)
Keywords: palaeoecology, history of agriculture
 Degerbøl, M. & Iversen, J. (1942) On a find of Sheat-fish (Silurus glanis L.) from the Ancylos period in Denmark. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening, 105, 435–446.
 Iversen, J. & Olsen, Sigurd (1943) Die Verbreitung der Wasserpflanzen in Relation zur Chemie des Wassers. Botanisk Tidsskrift, 46, 136–145.
Keywords: plant ecology
 Iversen, J. (1943) En pollenanalytisk Tidsfæstelse af Ferskvandlagene ved Nørre Lyngby. Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, 10, 130–151.  
Keywords: Late Weichselian
 Iversen, J. (1943) Et Litorinaprofil ved Dybvad i Vendsyssel. Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, 10, 324–328.  
 Iversen, J. (1944) Viscum, Hedera and Ilex as climatic indicators. A contribution to the study of the Post-Glacial temperature climate. Geologiska Föreningen i Stockholm Förhandlingar, 66, 463–483.
Keywords: paleoecology, plant ecology
 Iversen, J. (1944) Helianthemum som fossil Glacialplante i Danmark. Geologiska Föreningen i Stockholm Förhandlingar, 66, 774–776.
Keywords: Late Weichselian
 Degerbøl, M. & Iversen, J. (1945) The bison in Denmark. A zoological and geological investigation of the finds in Danish Pleistocene deposits. Danmarks Geologiske Undersøgelse II.række, 73, 1-62.
 Iversen, J. (1946) Datering af en senglacial Boplads ved Bromme (Datation Géologique de la station glaciaire postérieure de Bromme). Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1946: 197–231.
Keywords: Late Weichselian
 Iversen, J. (1947) Plantevækst, Dyreliv og Klima i det senglaciale Danmark. Geologiska Föreningen i Stockholm Förhandlingar, 69, 67–78.
Keywords: Late Weichselian
 Iversen, J. (1947) Centaurea cyanus-pollen in Danish late-glacial deposits. Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, 11, 197–200.  
Keywords: Late Weichselian
 Iversen, J. (1947) Senglacialens nivåförändingar och klimatutveckling (contribution to discussion). In: Geologklubben vid Stockholms Högskola. Nordiskt kvartärgeologisk möte den 5–9 November 1945 [pp. 215–217, 252]. Geologiska Föreningen i Stockholm Förhandlingar, 69, 215–217.
Keywords: Late Weichselian
 Iversen, J. (1947) Pollenanalysens principer och tillämpning (contribution to discussion). In: Geologklubben vid Stockholms Högskola. Nordiskt kvartärgeologisk möte den 5–9 November 1945. Geologiska Föreningen i Stockholm Förhandlingar, 69, 241–242.
 Iversen, J. (1948) Palaeobotany and palynology. In: The humanities and the Sciences in Denmark during the Second World War. Ejnar Munksgaard, Copenhagen, pp 313–315.
 Iversen, J. (1949) The influence of prehistoric man on vegetation. Danmarks Geologiske Undersøgelse IV.række, 3 (6), 1-25.
Keywords: palaeoecology, history of agriculture
 Iversen, J. (1949) Determinations of the specific gravity of the roots of swamp, meadow and dry-soil plants. Oikos, 1, 1–5.  
Keywords: plant ecology
 Iversen, J. & Troels-Smith, J. (1950) Pollenmorfologiske definitioner og typer. Danmarks Geologiske Undersøgelse IV.række, 3 (8), 1-54.
Keywords: palynology
 Iversen, J. (1951) Steppeelementer i den senglaciale flora og fauna (English summary) Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, 12, 174–175.  
Keywords: Late Weichselian
 Iversen, J. (1952/53) Origin of the flora of Western Greenland in the light of pollen analysis. Oikos, 4, 85-103.  
 Iversen, J. (1953) Radiocarbon dating of the Alleröd period. Science, 118 (3053), 4–6.  
 Iversen, J. (1953) Origin and postglacial development of the flora of West Greenland in the light of pollen analysis. Proceedings of the Seventh International Botanical Congress Stockholm, July 12–20, 1950 (eds H. Osvald & E. Åberg), pp. 634–636.
 Iversen, J. (1953) Identification of difficult pollen types by means of structural characters. Proceedings of the Seventh International Botanical Congress Stockholm, July 12–20, 1950 (eds H. Osvald & E. Åberg), pp. 873–874.
Keywords: palynology
 Iversen, J. (1953) The zonation of the salt marsh vegetation of Skallingen in 1931-34 and in 1952. Geografisk Tidsskrift, 52, 113–118.
 Iversen, J. (1954) The Late-Glacial flora of Denmark and its relation to climate and soil. Danmarks Geologiske Undersøgelse II.række, 80, 87-119.
Keywords: Late Weichselian
 Iversen, J. (1954) The late-glacial flora of South-Scandinavia and its recent relics. Huitième Congrès International de Botanique, Paris 1954, Comptes rendus des séances et rapports et communications déposés lors du congrès dans les sections 3,4,5 et 6 pp. 241–242.
Keywords: Late Weichselian
 Iversen, J. (1954) Über die Korrelationen zwischen den Pflanzenarten in einem grönländischen Talgebiet. Vegetatio, 5–6, 238–246.
 Iversen, J. (1956) Forest clearance in the Stone Age. Scientific American, 194, 36–41.
 German translation (1956) Neolitische Waldrodungen beleuchtet durch Pollenanalyse und Experiment. Mitteilungen der Naturforschender Gesellschaft Bern N.F., 13, 30–32.
 French translation (1960) Le défrichement da la forêt pendant l’age de pierre. Les Naturalistes Belges, 41, 53–64.
Keywords: palaeoecology, history of agriculture
 Iversen, J. (1957) Istidsrelikter i Bornholms flora. In: Bornholms naturhistoriske Forening, udgivet i anledning af 25 års jubilæet pp. 35–37.
Keywords: Late Weichselian
 Iversen, J. (1954) Pollenanalytischer Nachweis des Reliktencharakters eines jütischen Linden-Mischwaldes. Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes Rübel in Zürich, 33, 137–144.
 Iversen, J. (1958) The bearing of glacial and interglacial epochs on the formation and extinction of plant taxa. In: Hedberg, O. (ed.): Systematics of to-day. Proceedings of a symposium held at the University of Uppsala in commemoration of the 250th anniversary of Carolus Linnaeus. Acta Universitatis Upsaliensis/Uppsala Universitets Årsskrift, 1958 (6), 210–215.
Keywords: evolution
 Iversen, J. (1960) Problems of the early post-glacial forest development in Denmark. Danmarks Geologiske Undersøgelse IV.række, 4 (3), 1-32.
Keywords: palaeoecology
 Iversen, J. (1964) Retrogressive vegetational succession in the Post-glacial. Journal of Ecology, 52S, 59–70.
Keywords: palaeoecology
 Iversen, J. (1964) Plant indicators of climate, soil and other factors during the Quaternary. INQUA VIth international Congress on the Quaternary, Warszawa 1961, 2, 421–428.
 Iversen, J. & Fægri, Knut (1965) Field techniques. In: Handbook of Paleontological Techniques, p. 482-494. San Francisco.
 Iversen, J. & Fægri, Knut (1966) terminology in palynology.. Pollen et Spores, 8, 345–445.
 Iversen, J. (1969) Retrogressive development of a forest ecosystem demonstrated by pollen diagrams from a fossil mor. Oikos, 12S, 35–49.
Keywords: palaeoecology
 Iversen, J. (1973) The development of Denmark's nature since the last glacial. Danmarks Geologiske Undersøgelse V.række, 7C, 1–126.
Keywords: palaeoecology

Стандартне авторське скорочення Iversen використовується для позначення цієї особи як автора при цитуванні ботанічного імені

Примітки

Інші джерела 
 Некролог у Botanisk Tidsskrift  67 (3): 275-277 (1972) Свенда Та. Андерсена.
 Некролог у New Phytologist 72 (5): 1245-1250 (1973) Гаррі Годвіна.

Посилання 
 Віртуальний міжнародний орган
 Міжнародний індекс назв рослин 
Члени Данської королівської академії наук
Ботаніки XX століття
Данські екологи
Викладачі Копенгагенського університету
Випускники Копенгагенського університету